Кристофоро Ландино (; 1424, Флоренция — 24 сентября 1498, Ареццо) — итальянский мыслитель-гуманист.

Биография 
Из знатного семейства. Внучатый племянник поэта и музыканта Франческо Ландини. Учился филологии и праву в Вольтерре. С 1458 г. преподавал поэтику и риторику во флорентийском университете. Был близок к Анджело Полициано, Марсилио Фичино и Лоренцо Медичи.

Был канцлером партии гвельфов. Скончался в имении, подаренном ему семейством Медичи.

Творчество 
Писал стихи на латыни. Перевёл «Естественную историю» Плиния, сочинения Цицерона. Комментировал Данте, Вергилия, Горация, читал лекции о Петрарке. Автор диалогов Об истинном благородстве (1469), О душе (1471), Диспуты в Камальдоли (1473). Перевёл и опубликовал «Естественную историю» Плиния Старшего (1476 ) и «Латинскую жизнь» Джованни Симонетты о Франческо Сфорца (1490). Среди его учеников был историк Андреа Камбини.

Публикации на русском языке 
 Сочинения// Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. — М.: Изд-во МГУ, 1985. — с.190-210.

Примечания

Ссылки 
 

Философы Италии
Писатели Италии
Ренессансные гуманисты
Поэты XV века
Персоналии:Флорентийская республика
Платоники эпохи Возрождения